Teekenschool (Amsterdam)
Teekenschool (Roermond)